Alte Kommandantur bezeichnet folgende Gebäude:

 Kommandantenhaus (Berlin): Den ehemaligen Sitz des Stadtkommandanten von Berlin.
 Alte Kommandantur (Kassel): Ein historisches Geschäftshaus in der Kasseler Innenstadt aus dem 18. Jahrhundert, welches heute als historisierter Neubau aus 1970 existiert.